Bei den XII. Südpazifikspielen 2003 auf Fidschi wurden erstmals zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen. Am Turnier der Männer nahmen zehn, am Turnier der Frauen, welches erstmals ausgetragen wurde, sieben Mannschaften teil. Alle Spiele wurden in der Zeit vom 30. Juni bis 11. Juli 2003 im TFL National Stadium und im Cathedral Park in Suva, im Churchill Park in Lautoka sowie im Ratu Cakobau Park in Nausori ausgetragen.

Fidschi gewann nach 1991 zum zweiten Mal das Turnier der Südpazifikspiele.

Papua-Neuguinea war der erste Sieger im Frauenfußball bei den Südpazifikspielen.

Männerturnier 
Gespielt wurde in zwei Gruppen à fünf Teams. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Bronze 

|}

Finale 

|}

Frauenturnier 
Gespielt wurde in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden.

Gruppenphase 

|}

|}

Weblinks 
 Details zu den Turnieren 2003 auf rsssf.com (engl.)

2003
Sudpazifikspiele 2003